Harald Andersson kan syfta på:

 Harald Andersson (politiker) (1888–1961)
 Harald Andersson (skådespelare) (1909–1996)
 Harald Andersson (idrottare) (1907–1985)
 Harald Andersson-Arbin (1867–1944), idrottsman